Nemmers ist der Familienname folgender Personen:

 Larry Nemmers (* 1943), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter

Siehe auch:
 Nemmers-Preis